Пожи́тково — станция Большого кольца Московской железной дороги на участке Бекасово I — Кубинка I. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 4 классу.

Граница Москвы и Московской области делит станцию поперек примерно по центру на две части. Юго-восточная часть находится в поселении Киевский Троицкого округа Москвы, здесь с 2012 года находится самая западная точка города Москвы. Западная часть находится в Наро-Фоминском городском округе Московской области.

Станция названа по расположенной в отдалении на юг деревне Пожитково (деревня находится в Наро-Фоминском городском округе). При станции находится Посёлок Разъезда Пожитково поселения Киевский, а также СНТ.

На станции — 5 путей для приёма составов, используется для приёма составов для следования на сортировочную станцию Бекасово-Сортировочное, расположенную далее на юг по Большому кольцу, либо по Киевскому направлению.

На станции — две пассажирские платформы. Северо-восточная (на Кубинку I, у бокового пути) — боковая, полной длины, частично — высокая (на 2 вагона), расположена в начале кривой; рассчитана на приём 10-вагонного электропоезда (ранее, до 2000-х, была вся низкой). Западная (в обе стороны, между главными путями) — островная, короткая, частично высокая, частично низкая, расположена в кривой, рассчитана на приём 3 вагонов. На станции расположено здание служб ДСП. Выход к посёлку Разъезда Пожитково.

До расширения Москвы в 2012 году станция полностью находилась в Наро-Фоминском районе.

Станция обслуживается электропоездами Киевского направления МЖД депо ТЧ-20 Апрелевка. Останавливаются все проходящие электропоезда.
 Поезда в сторону Кубинки — 6-7 раз в день — до станций Кубинка II или Поварово II. Из них 2 раза в день — «прямые» из Апрелевки.
 Поезда в сторону Бекасово — 7-8 раз в день — до станций Детково, Столбовая, Сандарово, Бекасово-Сортировочное, Бекасово I.

Хотя станция находится частично в Москве, прямых поездов до вокзалов или станций метро Москвы нет. Можно доехать только с пересадкой на радиальное направление. Время движения поезда до станции Кубинка I (пересадка на Смоленское направление) — примерно 30 минут, до Бекасова I (пересадка на Киевское направление) — примерно 5 минут.

До 90-х курсировали прямые поезда Смоленского направления на Белорусский вокзал от Бекасова I и обратно, но потом были отменены.
До 2000-х интенсивность движения электропоездов была большей, сокращение произошло из-за уменьшения пассажиропотока и приоритета грузовых поездов. Среди работающих поездов были до/от станции Акулово и до/от Пожиткова (станция была конечной для поездов со стороны Бекасова/Деткова), но они были продлены далее или отменены.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Расписание электропоездов по станции Пожитково: на tutu.ru, на Яндекс. Расписаниях.
 Участок Пожитково-Акулово в фотографиях.

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Троицкого административного округа
Железнодорожные станции и платформы Наро-Фоминского городского округа
Станции Большого кольца Московской железной дороги
Поселение Киевский
Промежуточные станции
Станции 4 класса